Žabljak je lahko:
 Žabljak, Barilović (Hrvaška)
 Žabljak, Žabljak (Črna gora)
 Žabljak, Cetinje (Črna gora)
 Žabljak Crnojevića (Črna gora)
 Žabljak (reka) (Bosna in Hercegovina)
 Žabljak, Livno (Bosna in Hercegovina)
 Žabljak, Usora (Bosna in Hercegovina)